Longhorn steht für:
 Texas Longhorn, nordamerikanische Rinderrasse
 English Longhorn, nordenglische Rinderrasse
 Highland Longhorn, inoffizieller Name für Schottisches Hochlandrind
 Entwicklungsname von Microsoft Windows Vista
 Longhorn (Bexar County), Census-designated Place in Bexar County, Texas
 Longhorn Spurs, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika

Longhorns steht für:
 Texas Longhorns, mehrere Sportmannschaften der University of Texas at Austin
 Weinheim Longhorns, Footballteam aus Weinheim in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Langhorne
 Langenhorn